Пи́сьма — многозначный термин. Может означать:
 Письма — сообщения, выраженные в компактной форме и предназначенное для обмена информацией между людьми.
 Письма — река в Костромской области, приток Костромы.

См. также 
 
 Статьи Википедии, названия которых начинается со слова «Письма»